

Mitologia
 Polemone – padre di Nasso

Persone
 Marco Antonio Polemone di Laodicea – filosofo greco antico
 Polemone – filosofo greco antico
 Polemone di Ilio – filosofo e geografo greco antico
 Polemone I del Ponto – re del Ponto dal 37 all'8 a.C.
 Polemone II del Ponto – ultimo re del Ponto dal 38 al 62 d.C.